Кохановское (Кохановка) — село в Кизлярском районе Дагестана. Входит в состав Кардоновского сельсовета.

Географическое положение 
Населённый пункт расположен у канала Кабазек Второй, на левом берегу реки Кардоновка, в 14 км к северо-востоку от центра сельского поселения — Кардоновка и в 21 км к востоку от города Кизляр.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в этом селе проживал 1071 человек (487 мужчин и 584 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Кизлярского района